Christmas Album ist der Titel zahlreicher Weihnachtsalben; unter anderem steht es für:

 ein Album von Barbra Streisand; siehe A Christmas Album
 ein Album der Beach Boys; siehe The Beach Boys’ Christmas Album
 ein Album von Connie Talbot; siehe Connie_Talbot#Christmas Album
 ein Album der Yobs; siehe The Yobs Christmas Album
 ein Album von Jethro Tull; siehe The Jethro Tull Christmas Album